Juan Sebastián Cabal och Robert Farah var regerande mästare, men de förlorade i den andra omgången mot Rohan Bopanna och Denis Shapovalov.

Marcel Granollers och Horacio Zeballos vann titeln efter att ha besegrat Jérémy Chardy och Fabrice Martin med 6–4, 5–7, [10–8] i finalen.

Seedning

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Andra omgången)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Första omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Första omgången)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Mästare)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (Första omgången)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Första omgången)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (Första omgången)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
Lottning

Noter

Italian Open 2020 – Herrdubbel
Herrdubbel